Sobek puede referirse a:

 el dios Sobek de la mitología egipcia; o
 la aplicación de software Sobek para modelación de sistemas hídricos complejos.